OX Cosméticos - empresa brasileira do ramo de produtos cosméticos
Ox (constelação chinesa)

Desambiguações de siglas